Kyle Capobianco (né le  à Mississauga, en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Canada au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014 || Wolves de Sudbury || LHO ||53 ||0 ||11 ||11 ||18 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
| 2014-2015 || Wolves de Sudbury || LHO ||68 ||10 ||30 ||40 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Wolves de Sudbury || LHO ||68 ||7 ||36 ||43 ||58 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2016-2017 || Wolves de Sudbury || LHO ||65 ||10 ||37 ||47 ||66 ||6 ||0 ||3 ||3 ||10 
|-
| 2016-2017 || Roadrunners de Tucson || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Roadrunners de Tucson || LAH ||49 ||2 ||28 ||30 ||36 ||9 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2017-2018 || Coyotes de l'Arizona || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Roadrunners de Tucson || LAH ||40 ||7 ||25 ||32 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Coyotes de l'Arizona || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 9 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Roadrunners de Tucson || LAH || 42 || 10 ||27 ||37 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Coyotes de l'Arizona || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Roadrunners de Tucson || LAH || 20 || 2 || 11 || 13 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Coyotes de l'Arizona || LNH || 45 || 2 || 7 || 9 || 38 || - || - || - || - || -
|-

| 59 || 3 || 7 || 10 || 42 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2014 || align=left| Canada Ontario U17 || align="left"| Défi mondial -17 ans ||5 ||1 ||0 ||1 ||0 || align="left"| place
|-
| 2015 ||align=left| Canada U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans ||7 ||1 ||1 ||2 ||2 || align="left"| Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en août 1997
Naissance à Mississauga
Joueur international canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Coyotes de l'Arizona